Stockbridge – dzielnica Edynburga
Miejscowości w USA:
 Stockbridge – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Henry
 Stockbridge – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Madison
 Stockbridge – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Berkshire
 Stockbridge – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Ingham
 Stockbridge – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Calumet
 Stockbridge – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Calumet
 Stockbridge – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor
Gminy w USA:
 Stockbridge (ang. Stockbridge Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Berkshire
 Stockbridge (ang. Stockbridge Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ingham
 Stockbridge (ang. Stockbridge Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Madison
 Stockbridge (ang. Stockbridge Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor
 Stockbridge (ang. Stockbridge Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Calumet
W Wielkiej Brytanii:
 Stockbridge – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)